Facultad de Filosofía y Letras bezeichnet:

 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), die Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften der Universidad de Buenos Aires
 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional Autónoma de México), die Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko; siehe dazu auch Escuela Nacional de Altos Estudios